

Titres 

 
 Placid et Muzo, série de bande dessinée.

Toponymes

Pseudonyme 

 Placid (1961-), peintre, illustrateur et auteur de bande dessinée français.